Михаил Постников
 Постников, Михаил Михайлович (1927—2004) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 Постников, Михаил Степанович (1878—1952) — епископ Русской православной церкви, епископ Ивановский и Шуйский.